Middle Range kan syfta på:

Geografi

Saint Kitts och Nevis 

 Central Range (bergskedja i Saint Kitts och Nevis),

USA 

 Middle Range (bergskedja i USA, Juab County), Utah, 
 Middle Range (bergskedja i USA, Millard County), Utah, 

Robotskapade USAförgreningar